Meinhof ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Meinhof (1857–1944), deutscher Afrikanist
 Friedrich Meinhof (1800–1881), Pastor und Erweckungsprediger in Pommern
 Ingeborg Meinhof (1909–1949), deutsche Kunsthistorikerin, Mutter Ulrike Meinhofs
 Johannes Meinhof (1859–1947), Pastor und Superintendent in Halle (Saale)
 Renate Meinhof (* 1966), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Ulrike Meinhof (1934–1976), deutsche Journalistin und Terroristin
 Werner Meinhof (1901–1940), deutscher Kunsthistoriker, Vater Ulrike Meinhofs

Meinhof ist der Name folgender Ortschaften:

 Meinhof, Wohnplatz im Ortsteil Altwied der Stadt Neuwied in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Miedzyn, Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Meinhof im Landkreis Soldin, Brandenburg), siehe Lipiany